Хоукинс (или Хокинс), Ричард может означать:
 Хоукинс, Ричард (1562—1622) — английский морпеплаватель и пират.
 Хоукинс, Ричард (род. 1960) — американский художник.